Виктор Бартелеми (; 1906—1985) — французский коммунистический и фашистский политик, националист. В молодости видный деятель ФКП. Затем соратник Жака Дорио, активист PPF. коллаборационист 1940-х годов. После Второй мировой войны — неофашист. Один из создателей Национального фронта Жан-Мари Ле Пена.

Из коммунизма в фашизм 
Родился в семье корсиканского социалиста. В 19-летнем возрасте вступил во Французскую коммунистическую партию. Представлял ФКП в МОПР, стажировался в СССР, был функционером Коминтерна. Выполнял персональные поручения Пальмиро Тольятти.

В 1930 порвал с компартией по национал-патриотическим мотивам.

В 1936 Бартелеми примкнул к Французской народной партии Жака Дорио. Возглавлял парторганизацию в Ницце, работал в партийном еженедельнике.

Виктор Бартелеми, как и PPF в целом, поддержал нацистскую оккупацию Франции. Участвовал в создании французского Легиона, воевавшего против СССР. 6 июня 1944 года Бартелеми бежал из Парижа в Зигмаринген. Оставался в ближайшем окружении Дорио, представлял PPF при правительстве Муссолини в Республике Сало. После гибели Дорио в конце февраля 1945 Виктор Бартелеми возглавил PPF. На посту руководителя партии активно сотрудничал с земляком-корсиканцем Симоном Сабиани.

На протяжении ряда лет 22 февраля — день смертельного ранения Жака Дорио — Виктор Бартелеми с группой ветеранов PPF посещал в Германии могилу лидера французского фашизма.

В послевоенном неофашизме 
2 мая 1945 Бартелеми был арестован в Зигмаригене. Доставлен из Германии во Францию, осуждён за коллаборационизм, несколько лет провёл в тюрьме. После отбытия срока вернулся в ультраправую политику и стал крупным деятелем европейского неофашизма. Участвовал в организации Мориса Бердеша, был соучредителем Европейского социального движения, сотрудничал в крайне правом издании Défense de l’Occident («Оборона Запада»).

Бартелеми активно участвовал в политической кампании правых националистов за сохранение французского колониального владычества над Алжиром. Помогал боевикам ОАС На президентских выборах 1965 года Бартелеми состоял в предвыборном штабе ультраправого националиста Жан-Луи Тиксье-Виньянкура, бывшего функционера правительства Виши.

В 1972 году Виктор Бартелеми явился одним из создателей Национального фронта. В течение нескольких лет был генеральным секретарём партии и фактически вторым лицом после Жан-Мари Ле Пена. Идеология и организационная структура Национального фронта во многом формировались под влиянием Бартелеми, продолжавшего традицию PPF.

Модель политической эволюции 
С конца 1970-х Виктор Бартелеми отошёл от активной политики. Он опубликовал мемуары Du communisme au fascisme. L’histoire d’un engagement politique («От коммунизма к фашизму. История одного политического ангажемента»).

Виктор Бартелеми — типичный представитель определённой категории французских политиков 1930-х годов. Переход с крайне левых позиций на крайне правые был характерен для ряда деятелей ФКП, собравшихся в PPF вокруг Жака Дорио. Послевоенная политическая биография Бартелеми позволяет смоделировать, в каком направлении развивалась бы Французская народная партия, если бы структура сохранилась после 1945 года.

Примечания 

Политики Франции
Коммунисты Франции
Члены Французской коммунистической партии
Фашисты Франции
Французские коллаборационисты
Националисты Франции
Журналисты Франции
Деятели антикоммунистических организаций
Неофашисты